Лермонтовская энциклопедия — энциклопедия о М. Ю. Лермонтове, первая персональная энциклопедия (посвящённая личности одного человека) на русском языке.

Вышла в 1981 году в издательстве «Советская энциклопедия». Главный редактор — В. А. Мануйлов. На 746 страницах одного тома энциклопедического формата — несколько тысяч статей и заметок, которые делятся на следующие группы:

 Произведения М. Ю. Лермонтова (статьи о всех его текстах);
 Основные проблемы творчества М. Ю. Лермонтова;
 Поэтика и стихосложение М. Ю. Лермонтова;
 Русские и зарубежные влияния на творчество М. Ю. Лермонтова;
 Жизненный путь М. Ю. Лермонтова, этапы и события;
 Знакомые М. Ю. Лермонтова, оставившие след в его биографии и творчестве;
 Лермонтовские темы в искусстве;
 Изучение М. Ю. Лермонтова.

Книга содержит много иллюстраций, в том числе на цветных вклейках: в ней воспроизведены, в частности, рисунки и картины, созданные самим М. Ю. Лермонтовым. В энциклопедии имеется генеалогическое древо Лермонтовых.

 Лермонтовская энциклопедия / АН СССР. Институт русской литературы (Пушкинский Дом); Науч.-ред. совет издательства «Советская энциклопедия»; Главный редактор Мануйлов В. А., Редколлегия: Андроников И. Л., Базанов В. Г., Бушмин А. С., Вацуро В. Э., Жданов В. В., Храпченко М. Б. — М.: Советская энциклопедия, 1981.

Ссылки 
Электронный текст «Лермонтовской энциклопедии» на сайте «Фундаментальная электронная библиотека»

Книги по алфавиту
Книги 1981 года
Книги издательства «Советская энциклопедия»
Энциклопедии СССР
Литературные энциклопедии
Михаил Лермонтов
Энциклопедии на русском языке